В зависимости от ударения, Ке́йко или Кэ́йко — японское женское имя. Кейко́ — южнорусская фамилия, распространённая на Украине, в южных субъектах федерации в РФ, и в странах СНГ.

Кличка 
 Кейко — косатка-актёр, сыгравший главную роль кита «Вилли» в трилогии одноименных семейных фильмов «Освободите Вилли»
 Кейко (песня) — песня мексиканской певицы Лусеро, посвящённая одноименной касатке

Имя 
 Император Кэйко — японский император
 Абе, Кейко ― японская исполнительница на маримбе и композитор
 Авадзи, Кейко ― японская киноактриса
 Аджена, Кейко — американская актриса
 Бонк, Кэйко — гавайская певица, актриса и деятель движения в защиту дикой природы
 Ихара, Кэйко — японская фотомодель и автогонщица
 Каваками, Кейко — японская актриса озвучивания
 Китагава, Кэйко — японская актриса и модель
 Комори, Кэйко — японская джазовая саксофонистка
 Кусакабе, Кэйко — японская кинематографист-продюсер
 Мацуи, Кейко — японская пианистка и композитор
 Фукуда, Кэйко — японско-американская дзюдоистка
 Фухимори, Кейко — перуанская политик
 Ямада, Кэйко — японская художница-мультипликатор

Фамилия 
 Кейко, Александр Владимирович — российский учёный-энергетик, ученый секретарь, заведующий лабораторией термодинамики Института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева
 Кейко, Линда — канадская олимпийская спортсменка, стрелок из пневматического оружия

Техника и вооружение 
 Кэйко (доспех) — разновидность доспехов японских конных воинов раннефеодальной эпохи до появления класса самураев
 Кэйко (переносной зенитный ракетный комплекс) — первый японский серийный переносной зенитный ракетный комплекс

См. также 
 Кейк
 Кёйкен